George Thomas puede referirse a:

 George Alan Thomas, un jugador profesional de bádminton, ajedrez y tenis inglés.
 George W. Thomas, un pianista y compositor nacido en los Estados Unidos.
 George Thomas Moore, un botánico, estadounidense.
 George Thomas, un aventurero y mercenario irlandés.